hrabstwo Sherman (ang. Sherman County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Sherman (ang. Sherman County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Sherman (ang. Sherman County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Sherman (ang. Sherman County) w USA, w stanie Teksas